Il doppio del Waldbaum's Hamlet Cup 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marc-Kevin Goellner e David Prinosil erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Olivier Delaître e Guy Forget hanno battuto in finale 6–4, 7–6 Andrew Florent e Mark Petchey.

Teste di serie

  Martin Damm /  Cyril Suk (quarti di finale)
  Evgenij Kafel'nikov /  David Rikl (primo turno)

  Scott Melville /  Brad Pearce (primo turno)
  Shelby Cannon /  Dave Randall (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 

Waldbaum's Hamlet Cup 1994
ATP Tour 1994